Автомобильный двигатель — двигатель, который преобразует энергию какого-либо рода в механическую работу, необходимую для приведения автомобиля в движение.

Наиболее распространённым типом автомобильного двигателя является поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Этот двигатель может быть карбюраторным или инжекторным. 
Питаться может различным автомобильным топливом: бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной или сжатый природный газ. 

Кроме ДВС, на автомобилях могут быть установлены двигатель Стирлинга или роторно-поршневой двигатель Ванкеля; 
также двигатели, использующие энергию предварительно раскрученного маховика, энергию находящегося под высоким давлением газа (см. воздухомобиль), паровые двигатели (см. паромобиль), электродвигатели (см. электромобиль).

На гибридных автомобилях силовая установка комбинированная.

Производители автомобильных двигателей 
 Список производителей автомобильных двигателей (см. двигателестроение)

Ссылки 
  Почему двигатели современных машин изнашиваются быстрее старых // РГ, 24.07.2021

Примечания 

 Автомобильный двигатель